Ел Палмерито има више значења:

 Ел Палмерито (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Палмерито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику